A 2008-as brit túraautó-bajnokság volt a sorozat 51. szezonja. Tíz fordulóból állt, fordulónként három futammal. Március 30-án vette kezdetét a Brands Hatchben, és ugyanott ért véget szeptember 21-én. A bajnokságot a címvédő olasz Fabrizio Giovanardi nyerte az angol Mat Jackson és a szintén angol Jason Plato előtt.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők 

• Félkövér = A versenyző a pole-pozícióból indult

• Dőlt = A versenyző megfutotta a verseny leggyorsabb körét

• * = A versenyző legalább egy kör erejéig vezette a versenyt

Gyártók

További információk 

 A brit túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Brit túraautó-bajnokság
T